Ernst Schlee ist der Name folgender Personen:

* Ernst Schlee (Pädagoge) (1834–1905), deutscher Reformpädagoge
  Ernst Schlee (Kunsthistoriker) (1910–1994), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter